Эйм — фамилия. Известные носители:
 
 Эйм, Вильгельм (1918—2009)— военно-морской деятель ГДР, в 1959—1961 и 1963—1987 годах командующий Фольксмарине (ВМС ГДР), Адмирал (1977).
 Эйм, Роже Жан (1900—1979) — французский миколог и фитопатолог тропических растений.